Incredible (Ilse DeLange), een muziekalbum uit 2008
 Incredibile, een Belgisch tv-programma uit de jaren negentig